Coutances steht für:
 Coutances, Gemeinde im Département Manche, Region Normandie, Frankreich
 Arrondissement Coutances, ein Arrondissement mit Sitz in Coutances, Frankreich
 Bistum Coutances, ein Bistum mit Sitz in Coutances, Frankreich
 Kanton Coutances, ein Kanton mit Sitz in Coutances, Frankreich

Personen:
 John de Coutances († 1198), anglonormannischer Geistlicher, Bischof von Worcester
 Walter de Coutances († 1207), anglonormannischer Prälat, Justiciar von England

Le Coutances steht für:
 Le Coutances, in der Normandie in Frankreich hergestellter Weichkäse